Рожков, Андрей Александрович (род. 1970) — советский спортсмен-саночник.
 Рожков, Андрей Борисович (род. 1971) — российский актёр, сценарист и телеведущий, капитан команды КВН «Уральские пельмени».